Don Marshall peut désigner :
 Don Marshall (1936-), acteur américain ;
 Don Marshall (1932-), joueur de hockey canadien.